John Hale (1614–1691) – angielski polityk, członek Parlamentu Królestwa Anglii w latach 1654–1660
 John Hale (generał) – brytyjski generał
 John P. Hale – amerykański polityk, ambasador USA w Hiszpanii w latach 1865–1869
 John Hale (1831–1905) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1885–1887
 John Hale (historyk) – brytyjski historyk renesansu
 John Hale (baseballista) – amerykański baseballista, zapolowy Los Angeles Dodgers i Seattle Mariners
 John Hale (duchowny) – purytański pastor, uczestnik procesów o czary w Salem w 1692
 John Hale (scenarzysta) – amerykański scenarzysta, nominowany do Oscara i zdobywca Złotego Globu za film Anna tysiąca dni w 1970 roku